Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет 2000 года прошёл в три этапа с 11 мая 1999 года по 17 мая 2000 года. За 4 путевки на финальный турнир боролись 32 сборные. Впервые участвовали сборные Беларуси, Исландии, Молдовы и Шотландии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1982 года.

Турнир проходил в три этапа. В первом раунде 14 сборных были разделены на 4 группы. В рамках мини-турниров две лучшие команды из каждой группы вышли во второй раунд, где к ним присоединились двенадцать сборных с более высоким коэффициентом. По итогам второго раунда по две лучшие сборные из группы вышли в третий раунд, где к ним присоединились ещё шесть команд, имевших наивысший коэффициент. Победители третьего раунда вышли в финальную стадию чемпионата.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 11-15 мая 1999

 Болгария снялась
 Турция 7:1 Молдова
 Молдова 2:0 Словения
 Турция 8:0 Словения

Группа 2 
 18-22 августа 1999

 Ирландия 4:0 Венгрия
 Исландия 11:0 Эстония
 Венгрия 9:0 Эстония
 Исландия 2:0 Ирландия
 Исландия 9:0 Венгрия
 Ирландия 11:0 Эстония

Группа 3 
 31 августа — 4 сентября 1999

 Греция снялась
 Словакия 3:0 Беларусь
 Бельгия 3:2 Беларусь
 Бельгия 2:0 Словакия

Группа 4 
 12-16 сентября 1999

 Уэльс 5:0 Литва
 Шотландия 11:0 Босния и Герцеговина
 Уэльс 9:0 Босния и Герцеговина
 Шотландия 4:0 Литва
 Шотландия 2:2 Уэльс
 Литва 2:1 Босния и Герцеговина

Второй квалификационный раунд 
Две лучшие сборные из каждой группы выходят в третий раунд.

Группа 1 
 19-23 октября 1999

 Ирландия 4:1 Турция
 Югославия 2:1 Польша
 Югославия 5:0 Турция
 Ирландия 3:1 Польша
 Турция 0:4 Польша
 Ирландия 4:0 Югославия

Группа 2 
 25-29 октября 1999

 Исландия 4:1 Словакия
 Швейцария 1:0 Испания
 Швейцария 0:0 Исландия
 Испания 2:0 Словакия
 Швейцария 2:0 Словакия
 Испания 2:1 Исландия

Группа 3 
 15-19 ноября 1999

 Италия 1:0 Бельгия
 Россия 0:0 Уэльс
 Италия 1:1 Россия
 Бельгия 1:0 Уэльс
 Россия 1:0 Бельгия
 Италия 1:0 Уэльс

Группа 4 
 6-10 октября 1999

 Финляндия 2:0 Чехия
 Шотландия 3:1 Израиль
 Финляндия 4:1 Израиль
 Чехия 2:1 Шотландия
 Чехия 4:0 Израиль
 Финляндия 4:0 Шотландия

Группа 5 
 1-5 ноября 1999

 Украина 9:1 Молдова
 Англия 10:0 Фарерские острова
 Украина 1:1 Фарерские острова
 Англия 15:0 Молдова
 Фарерские острова 2:2 Молдова
 Англия 4:0 Украина

Третий квалификационный раунд 
Победители групп выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 3-7 апреля 2000

 Испания 1:1 Норвегия
 Англия 2:2 Ирландия
 Испания 2:0 Англия
 Норвегия 2:0 Ирландия
 Испания 4:1 Ирландия
 Норвегия 3:1 Англия

Группа 2 
 18-22 апреля 2000

 Франция 2:1 Швейцария
 Югославия 5:0 Россия
 Франция 3:1 Югославия
 Швейцария 3:1 Россия
 Франция 4:0 Россия
 Швейцария 1:0 Югославия

Группа 3 
 13-17 мая 2000

 Швеция 1:0 Чехия
 Италия 2:1 Нидерланды
 Швеция 4:0 Италия
 Чехия 1:0 Нидерланды
 Швеция 0:0 Нидерланды
 Чехия 0:0 Италия

Группа 4 
 18-22 апреля 2000

 Германия 3:0 Финляндия
 Дания 2:2 Украина
 Германия 0:0 Дания
 Финляндия 3:2 Украина
 Германия 2:0 Украина
 Финляндия 4:2 Дания

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

1999 год в женском футболе
2000 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет